HMS Oakley ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

* HMS Oakley, ein Geleitzerstörer der Hunt-Klasse, der an die Polnische Marine übergeben wurde, siehe ORP Kujawiak (L72)
 HMS Oakley (L98), ein Geleitzerstörer der Hunt-Klasse, der den Namen des an Polen abgegebenen Bootes übernahm, siehe Gneisenau (F 212)